Земетресенията в Азербайджан са сред най-опасните природни бедствия, тъй като 100 % от територията на страната е застрашена от сеизмични въздействия. Най-опасните сеизмични зони в Азербайджан са планините Голям Кавказ и Малък Кавказ.

Списък на по-големите земетресения в Азербайджан

Земетресения с епицентър в Азербайджан 
По-долу са изброени някои от най-големите регистрирани земетресения с епицентър в Азербайджан с магнитуд над 4.0.

Източници

Вижте също 
 Земетресение